Összesen 13 (24) epizódból áll. Az első része az "Utálom a sztárom / A deszka királynője" és a legutolsó a "Félelmetes keresztszülők" volt. Amerikában 2002. március 1. és 2003. január 20. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok